Sanfourche är ett efternamn som har burits av bland andra:
 Henry Sanfourche (1775–1841), överste i det franska imperiet
 Jean-Joseph Sanfourche, bara känd som Sanfourche (1929–2010), fransk målare, poet, formgivare och skulptör